Moreda puede referirse a:

 Moral, árbol.
 Sitio poblado de moreras.

Lugares 
En España
 Moreda, parroquia del municipio de Aller, en la provincia de Asturias.
 Moreda, localidad del municipio de Folgoso de Caurel, en la provincia de Lugo.
 Moreda, barrio de la ciudad de Gijón, en la provincia de Asturias.
 Moreda, parroquia del municipio de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo.
 Moreda, localidad del municipio de Morelábor, en la provincia de Granada.
 Moreda, parroquia del municipio de Pantón, en la provincia de Lugo.
 Moreda, localidad del municipio de La Peroja, en la provincia de Orense.
 Moreda, localidad del municipio de Santiso, en la provincia de La Coruña.
 Moreda, localidad del municipio de Sober, en la provincia de Lugo.
 Moreda, parroquia del municipio de Taboada, en la provincia de Lugo.
 Moreda, localidad del municipio de Vega de Espinareda, en la provincia de León.
 Moreda, localidad del municipio de Villalba, en la provincia de Lugo.
 Moreda, localidad del municipio de Villaviciosa, en la provincia de Asturias.
 Moreda de Abajo, localidad del municipio de Taboada, en la provincia de Lugo.
 Moreda de Álava, municipio de la provincia de Álava.
 Moreda de Arriba, localidad del municipio de Taboada, en la provincia de Lugo.
 El Castro de Moreda, localidad del municipio de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo.
 San Martín de Moreda, localidad del municipio de Vega de Espinareda, en la provincia de León.

En Francia
 Moreda, comuna del departamento de Gers.